Příjmení Watzek nosí více různých osobností:

 (Johann) "Hans" (Josef) Watzek (1848–1903) – rakouský piktorialistický fotograf narozený v Čechách
 Hans Watzek (politik) (1932–???) – německý politik narozený v Čechách
 Karl Watzek (1846–1906) – sochař a štukatér z Karlových Varů
 Johann Watzek (19. století) – broumovský sochař
 Johann Watzek (1848–1903) – kreslíř, fotograf a pedagog

Související články 
 Vacek
 Watzka
 Watzke